Uebigau-Wahrenbrück is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, gelegen in het Landkreis Elbe-Elster. De stad telt  inwoners.

Geografie
Uebigau-Wahrenbrück heeft een oppervlakte van 135 km² en ligt in het oosten van Duitsland.

Demografie 

Gegevensbronnen worden beschreven in de Wikimedia Commons..

Geboren 
 August Friedrich Graun (1698/99- 1765), componist en cantor
 Johann Gottlieb Graun (1703-1771), componist en violist
 Carl Heinrich Graun (1704-1759), componist en cantor